Tem y TEM pueden referirse a:
 Transición epitelio-mesénquima
 Tem (reina), reina consorte durante la dinastía XI del Antiguo Egipto
 Idioma tem